Stati Uniti d'America
Grand Mound – città della Contea di Clinton, Iowa
Grand Mound – census-designated place della Contea di Thurston, Washington